Miejscowości w USA:
 Oshkosh – miasto w stanie Nebraska, w hrabstwie Garden
 Oshkosh – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Winnebago
 Oshkosh – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Winnebago

Gminy w USA:
 Oshkosh (ang. Oshkosh Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Yellow Medicine
 Oshkosh (ang. Oshkosh Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Wells
 Oshkosh (ang. Oshkosh Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Winnebago

Inne
 Oshkosh Corporation – amerykańskie przedsiębiorstwo projektujące i produkujące m.in. pojazdy ciężarowe specjalnego przeznaczenia oraz pojazdy wojskowe